Els ornitoquiromorfs (Ornithocheiromorpha) són un grup extint de pterosaures dins el subordre Pterodactyloidea que va existir durant el Cretaci.

Ornithocheiromorpha va ser definit per Andres et al. (2014). D'acord amb la seva definició, Ornithocheiromorpha és el clade més inclusiu que inclou a Ornithocheirus però no a Pteranodon.

Classificació 

A continuació es mostra un cladograma amb els resultats d'una anàlisi filogenètica presentat per Andres i Myers (2014).

Referències

Vegeu també 
 Filogènia dels pterosaures
 Llista de gèneres de pterosaures

Ornitoquiromorfs